El término Hohenheim puede referirse a:

El barrio Hohenheim de la localidad alemana de Stuttgart.
La universidad de dicho barrio.

El médico Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim, conocido como Paracelso.
El personaje de Fullmetal Alchemist conocido como van Hohenheim en el manga y como Hohenheim de la Luz en el anime.